Lucio Papirio Cursore è il nome di diversi personaggi della storia romana:

Lucio Papirio Cursore, censore nel 393 a.C. e tribuno consolare nel 387 a.C. e nel 385 a.C.;

Lucio Papirio Cursore, condottiero romano durante la seconda guerra sannitica;

Lucio Papirio Cursore, figlio del precedente, condottiero romano durante la terza guerra sannitica;

Lucio Papirio Cursore, fratello del precedente, censore nel 272 a.C.